Lyngby Legends 100 års jubilæumskamp var en fodboldkamp der blev spillet den 10. september 2021. Kampen blev spillet på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby og var en opvisningskamp i forbindelse med fejringen af 100 års jubilæet for Lyngby Boldklub. Kampen blev spillet af en række tidligere Lyngby spillere.

Kampen blev ledet af den tidligere FIFA og Superliga dommer Kenn Hansen.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 Festlig målfest til Lyngby Legends

Referencer 

Lyngby Boldklub
Fodbold i 2021